Stilp ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stilp (1882–1956), österreichischer Komponist
 Karl Stilp (* 1668; † um 1735), deutscher Bildhauer
 Martina Stilp (* 1973), deutsche Schauspielerin